First Band on the Moon — третий студийный альбом шведской группы The Cardigans, вышедший 12 августа 1996 года, и в мире — 9 сентября 1996 года. Содержит хит «Lovefool».

Список композиций 
 «Your New Cuckoo» (Нина Перссон, Петер Свенссон) — 3:57
 «Been It» (Перссон, Свенссон) — 4:06
 «Heartbreaker» (Перссон, Свенссон) — 3:42
 «Happy Meal II» (Lynette Koyana, Перссон, Магнус Свенингссон, Свенссон) — 2:37
 «Never Recover» (Свенингссон, Свенссон) — 3:21
 «Step on Me» (Свенингссон, Свенссон) — 3:48
 «Lovefool» (Перссон, Свенссон) — 3:21
 «Losers» (Перссон, Свенссон) — 3:06
 «Iron Man» (Гизер Батлер, Тони Айомми, Оззи Осборн, Билл Уорд) — 4:20
 «Great Divide» (Свенингссон, Свенссон) — 3:17
 «Choke» (Свенингссон, Свенссон) — 3:26

Примечания 

 Первое японское издание содержит бонусную дорожку «Country Hell» (Свенссон).
 Второе японское издание имеет другую обложку и содержит бонусы «Country Hell» (Свенссон) и «Blah Blah Blah» (Свенссон).
 Французское издание содержит бонусную дорожку «Sick & Tired» (Свенссон, Свенингссон) из первого альбома Emmerdale.

Участники записи 
 Петер Свенссон — гитара
 Магнус Свенингссон — бас-гитара
 Бенгт Лагерберг — ударные
 Ларс-Улоф «Лассе» Юханссон — клавишные и гитара
 Нина Перссон — вокал

Чарты и награды

Альбом 

 Swedish Grammis Awards 1996: Лучшая поп-/рок-группа года и Swedish Government’s Music Export Award.
 Золотой статус в Швеции и Великобритании
 Платиновый статус в США и Японии
 2,5 миллиона продаж по всему миру

Синглы

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте The Cardigans

Альбомы The Cardigans
Альбомы Stockholm Records